Benignus ist der Name bzw. Beiname folgender Personen:
 Benignus von Dijon (2./3. Jh.), Missionar und Märtyrer
 Benignus von Armagh († 467), irischer Heiliger
 Juraj Dragišić (Georgius Benignus; 1445–1520), kroatischer Bischof
 Josef Benignus Maus (1775–1856), deutscher Hochschullehrer, Professor und Historiker

Siehe auch:
 Benigna
 Benignuskirche